Сент-Палле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 19 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Палле на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Палле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Палле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Палле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Палле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна